À travers l'orage peut faire référence à :
 À travers l'orage (Way Down East), film réalisé par D. W. Griffith en 1920 ;
 À travers l'orage (Way Down East), film réalisé par Henry King en 1935.